Bo Persson ist der Name folgender Personen:

* Bo Persson (Schiedsrichter) (* 1948), schwedischer Fußballschiedsrichter 
 Bo Persson (Tischtennisspieler) (* 1948), schwedischer Tischtennisspieler 
 Bo Persson (Tontechniker) (* 1949), schwedischer Tontechniker
 Bo Persson (Physiker) (* 1952), schwedischer Physiker